L'Illa (Sallent), mas documentat al  al municipi de Sallent (Bages) 
 L'Illa (Balenyà), masia de Balenyà (Osona) 
 L'Illa (la Vall de Bianya), mas al veïnat d'Aiguanegra al terme de la Vall de Bianya (la Garrotxa) 
 L'Illa (Tarn), municipi francès, de la regió d'Occitània i del departament del Tarn. Toponímia occitana també es proposa
 L'Illa o L'Illa Diagonal, centre comercial i d'oficines situat a l'Avinguda Diagonal de la ciutat de Barcelona
 L'illa, pel·lícula estatunidenca de ciència-ficció dirigida per Michael Bay, estrenada el 2005